Valkenburg (en français : Fauquemont) peut désigner :

Toponymes 
 Valkenburg, localité et ancienne commune de la Hollande-Méridionale, aux Pays-Bas. Depuis 2006, Valkenburg fait partie de la commune de Katwijk.
 Valkenburg est le nom néerlandais de Fauquemont, localité du Limbourg néerlandais, chef-lieu de la commune de Fauquemont-sur-Gueule 
 Valkenburg, quartier de l'arrondissement Centrum d'Amsterdam.
 Valkenburg aan de Geul est le nom néerlandais de Fauquemont-sur-Gueule, commune néerlandaise du Limbourg néerlandais
 Valkenburg-Houthem est le nom néerlandais de Fauquemont-Houthem, commune néerlandaise du Limbourg néerlandais, ayant existé de 1941 à 1982